Eliteserien 2017 var den 73:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien vanns av Rosenborg BK. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø i norr, till Viking, från Stavanger, i söder.

Laginformation

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Eliteserien 2018

Statistik 

|-
|}

Uppdaterad, 26 november, efter 30, av 30, matcher i serien.

Källor

Referenser 

2017 i Norge
Fotbollssäsongen 2017
2017